Gonzalo Manuel Ortiz de Zevallos Olaechea (2 de julio de 1946) es un abogado peruano.

Biografía

Familia y estudios 
Nació en 1946, hijo de Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel, quien fue el primer fiscal de la Nación, y de María Rosa Olaechea Du Bois. 

Por línea paterna es bisnieto de Ricardo Ortiz de Zevallos y Tagle  marqués de Torre Tagle y descendiente del segundo Presidente del Perú José Bernardo de Tagle. Por línea materna es descendiente de los políticos Manuel Augusto Olaechea y Olaechea y Manuel Pablo Olaechea Guerrero así como primo del abogado Javier Valle-Riestra y González Olaechea y de Pedro Olaechea Álvarez-Calderón.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio Inmaculado Corazón y en el Colegio Santa María Marianistas de la ciudad de Lima.

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual obtuvo el título de Abogado (1971).

Carrera

Sector público 
En 1984, a solicitud del Presidente del Consejo de Ministros Sandro Mariátegui Chiappe y del ministro de Economía y Finanzas José Benavides Muñoz fue autor del proyecto y luego Ley de Arrendamiento Financiero.

En 1996, fue autor principal de los proyectos que luego fueron Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.

De 1999 a 2005 fue Presidente del Comité de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE).

Desde 2004 a 2007 fue Vicepresidente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De 2006 a 2008 fue miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de la Producción.

Sector privado 
De 1989 a 1992 fue socio de PriceWaterhouse.

En 1996 ingresó a la empresa Arthur Andersen Perú como Socio de Finanzas Corporativas. La empresa fue absorbida por Ernst & Young Perú en 2002 y Olaechea se mantuvo como socio en el mismo sector hasta 2005.

De 2006 a 2009 fue Socio del Estudio Echecopar. 

En 2008 fue nombrado como Miembro del Directorio (director independiente) de Refinería La Pampilla S.A.A. a propuesta de las Administradoras de Fondos de Pensiones, permaneció como directivo hasta 2014. Fue miembro y Presidente del Comité de Auditoría de la refinería. 

De enero de 2012 a marzo de 2019 fue Miembro del Directorio (director independiente) de Compartamos Financiera S.A. (afiliada al banco mexicano Compartamos). Fue Presidente del Comité de Auditoría así como miembro del comité de riesgos.

Desde 2016 es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima.

En el ámbito académico, ha sido profesor en la Universidad del Pacífico y en el Instituto de Formación Bancaria; así como profesor visitante en la Universidad Sofía de Tokio.

Sector institucional 
El 30 de septiembre de 2019, el Congreso programó la elección de magistrados al Tribunal Constitucional, donde era candidato por el grupo parlamentario Acción Popular. Sin embargo, ese día el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, planteó una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que modifique la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su punto sobre el mecanismo de selección de candidatos, buscando mayor transparencia y participación de la sociedad civil; y pese a que el Gobierno planteó dicha cuestión, su proceso de elección continuó llevándose a cabo con la ley entonces vigente, resultado elegido como Magistrado del Tribunal Constitucional con 87 votos a favor.

El 17 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional rechazó por cinco votos contra dos su incorporación al Pleno, esto bajo los argumentos de que su respectivo proceso como candidato había sido inconcluso. El 22 de mayo de 2020, el Congreso de la República aprobó una reconsideración sobre la elección de Ortiz de Zevallos como magistrado; sin embargo, no logró los votos requeridos.

Publicaciones 
Guía para los Directores de Bancos e Instituciones Financieras (1995)
Anteproyecto de Decreto Ley de propiedad social (1973)
Incentivos tributarios: estabilidad (1972)

Genealogía

Referencias 

Abogados de Perú